Modern Times kan vara:

 Modern Times – en Charlie Chaplin-film från 1936, se Moderna tider
 Modern Times (album av Al Stewart) – ett album av Al Stewart från 1975
 Modern Times (album av Jefferson Starship) – ett album av Jefferson Starship från 1981
 Modern Times (album av Bob Dylan) – ett album av Bob Dylan från 2006
 Modern Times (musikgrupp) – representerade Luxemburg i Eurovision Song Contest 1993 med melodin "Donne-moi une chance"
 Modern Times (song av J-five) – från 2004 av J-five
 Modern Times – en bok från 1984 av Paul Johnson, se Moderna tider (bok)

Se även
 Moderna tider (olika betydelser)